Doylestown kan syfta på¨:
Doylestown, Ohio – USA
Doylestown, Pennsylvania – ett borough i Bucks County, USA
Doylestown Township – i Bucks County i USA
Doylestown, Franklin County, Pennsylvania – i Franklin County i USA
Doylestown, Wisconsin – USA